Koalition (mittellateinisch coalitio „Bund“, eigentlich „das Zusammenwachsen“) steht für ein Zweckbündnis:

 Koalition (Politik), Regierungsbündnis mehrerer Parteien für die Dauer einer Legislaturperiode
 Koalition (Spieltheorie), eine Teilmenge von Spielern eines kooperativen Spiels
 Militärbündnis
 speziell verschiedene Militärbündnisse gegen Napoleon Bonaparte, siehe Koalitionskriege
 ein Interessenbündnis von Arbeitnehmern oder Arbeitgebern, siehe Koalitionsfreiheit

Siehe auch:
 Karpale Koalition, Tarsale Koalition, in der Medizin Verschmelzen von Knochenanlagen